Der World Team Cup im Rollstuhltennis wird seit 1985 jährlich von der ITF ausgetragen. Dabei handelt es sich um einen Mannschaftswettbewerb, der im Rollstuhltennis einen vergleichbaren Stellenwert zum Davis Cup der Herren und Fed Cup der Damen ohne Behinderung einnimmt.

Historie 
Erstmals fand der World Team Cup im Jahr 1985 in den Vereinigten Staaten statt. Insgesamt sechs Herrenmannschaften der Paraplegiker-Klasse traten an, dazu zählten neben dem Gastgeber noch Australien, Kanada, Frankreich, Israel und Japan. Bis einschließlich 1991 blieb die Veranstaltung in den Vereinigten Staaten, das Teilnehmerfeld wuchs dabei kontinuierlich. Schon bei der ersten Austragung außerhalb der Vereinigten Staaten 1992 in Belgien meldeten 14 Mannschaften. Bei den Damen, die ebenfalls seit 1986 eine Konkurrenz austrugen, erhöhte sich die Teilnehmerstärke von anfangs zwei – den Vereinigten Staaten und den Niederlanden – auf nunmehr neun Mannschaften. Diese Entwicklung setzte sich konstant fort. 1997 bestand das Herrenfeld erstmals aus 32 Mannschaften, die Damen erreichten erstmals 1999 mit 16 Mannschaften die bislang höchste Teilnehmerzahl. 1998 wurde eine weitere Konkurrenz für Spieler der Quadriplegiker eingeführt. Diese startete mit anfangs vier Mannschaften und erreichte schon 2001 mit acht teilnehmenden Nationen ihren Höchstwert.

Sieger

Paraplegiker

Herren

Damen

Quadriplegiker

Statistik

Paraplegiker

Herren

Damen

Quadriplegiker

Gesamt

Weblinks 
 Offizielle Seite auf itftennis.com (englisch)
 Ergebnisübersicht auf itftennis.com (englisch)

Rollstuhltennisturnier
Erstveranstaltung 1985